Златибор може да се односи на:

 Златибор – назив
 Златибор – планина у Србији
 Златибор – градско насеље у општини Чајетина, Златиборски округ, Србија
 Златибор – ваздушна бања

спортски клубови:
 ФК Златибор, Чајетина
 КК Златибор, Чајетина

особе:
 Златибор Петровић

Види још 
 Златиборац (вишезначна одредница)
 Златиборски округ – округ у Србији
 Златиборско језеро – језеро у Србији
 Златиборска пршута – један од националних специјалитета златиборског краја
 Златиборски говор